Muzycy:
 Mick Jones (ur. 1944) – brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, muzyk Foreigner
 Mick Jones (ur. 1955) – brytyjski wokalista i gitarzysta, muzyk The Clash

Piłkarze:
 Mick Jones (ur. 1945) – angielski piłkarz, napastnik, gracz Sheffield United, Leeds United i reprezentacji Anglii
 Mick Jones (ur. 1947) – angielski piłkarz, obrońca, gracz m.in. Derby County, Notts County i Peterborough United, a także trener, szkoleniowiec m.in. Peterborough United i Plymouth Argyle